Ptychotis intermedia är en flockblommig växtart som beskrevs av Dorfl. Ptychotis intermedia ingår i släktet Ptychotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
intermedia